Ферешти има више значења:

 Ферешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ферешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ферешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ферешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији